Elżbieta Czerwińska (1925–2003) – polska profesor ekonomii
 Elżbieta Czerwińska (Elżbieta Czerwińska-Sofulak, ur. 1958) – polska aktorka